Caio Batista Camelo, Braziliaans voetballer
Caio Rangel, Braziliaans voetballer
Caio César Alves dos Santos, Braziliaans voetballer
Caio (geslacht), een geslacht van nachtpauwogen